Clintondale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clintondale (New York)
 Clintondale (Pennsylvania)
 Clintondale Station (New York)